— железнодорожная станция на линии Оимати в специальном районе Синагава (Токио, Япония). Станция обслуживается компанией Tokyu Corporation. Станция была открыта 6 июля 1926 года под названием Хэбикубо, и была переименована 1 января 1936 года. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка станции

Линия Оимати 
Две платформы бокового типа чуть длиннее трёх вагонов, что недостаточно для поездов местного сообщения линии Оимати, которые имеют пять вагонов.

Близлежащие станции

Ссылки 
 Tokyu Corporation: Станция Тогоси-Коэн 

Железнодорожные станции в Токио
Железнодорожные станции, открытые в 1927 году